Krasznogvargyejszkojei járás, az oroszországi Adigeföld közigazgatási egysége
 Krasznogvargyejszkojei járás, az oroszországi Sztavropoli határterület közigazgatási egysége
 Krasznogvargyejszkojei járás, az ukrajnai Krími Köztársaság közigazgatási egysége

Lásd még 
Krasznogvargyejszkij járás